Bruce Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bruce Mountain (Scott County, Arkansas)
 Bruce Mountain (White County, Arkansas)
 Bruce Mountain (Montana)
 Bruce Mountain (Virginia)
 Bruce Mountain (Wyoming)